BCEAC est un sigle, qui signifie :
 Banque centrale des États d'Afrique centrale, l'institution émettrice du franc CFA BCEAC utilisé dans les pays membres de la CEMAC.

Sigle de 5 caractères